Barau kan syfta på följande platser:

Nigeria 

 Barau (vattendrag i Nigeria), Zamfara,

Tjeckien 

 Bavorov, ort, Södra Böhmen, Okres Strakonice, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar